The Renunciation – cortometraggio muto del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Renunciation – cortometraggio muto del 1909 diretto da David W. Griffith
The Renunciation – cortometraggio muto del 1913 prodotto dalla Nestor
The Renunciation – cortometraggio muto del 1914 diretto da Webster Cullison